El Torneig de Bakú 2012, oficialment conegut com a Baku Cup 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 28 de juliol de 2012 al Baku Tennis Academy de Bakú, Azerbaidjan.

La tennista sèrbia Bojana Jovanovski va guanyar el seu primer títol individual en el circuit WTA.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2012
2012